Sandfisk kan syfta på:
 Sandfisk –  en fiskart i släktet Gonorynchus, se Gonorynchus gonorynchus
 Sandfisk –  en fiskart i släktet Arctoscopus, se Arctoscopus japonicus